

Маунт-Плезант — місто, штат Арканзас
 Маунт-Плезант — місто, штат Айова
 Маунт-Плезант — місто, штат Мічиган
 Маунт-Плезант — місто, штат Нью-Йорк
 Маунт-Плезант — місто, штат Північна Кароліна
 Маунт-Плезант — місто, штат Пенсільванія
 Маунт-Плезант — місто, штат Південна Кароліна
 Маунт-Плезант — місто, штат Теннессі
 Маунт-Плезант — місто, штат Техас
 Маунт-Плезант — місто, штат Юта
 Маунт-Плезант — місто в окрузі Ґрін, штат Вісконсин
 Маунт-Плезант — селище, штат Огайо
 Маунт-Плезант Тауншип — селище в окрузі Адамс, штат Пенсильванія
 Маунт-Плезант Тауншип — селище в окрузі Колумбія, штат Пенсильванія
 Маунт-Плезант Тауншип — селище в окрузі Вашингтон, штат Пенсильванія
 Маунт-Плезант Тауншип — селище в окрузі Вейн, штат Пенсильванія
 Маунт-Плезант Тауншип — селище в окрузі Вестморленд, штат Пенсильванія
 Маунт-Плезант — селище, штат Вісконсин